Хари Потер се може односити на:
 Хари Потер (лик) - лик из дечјих романа и филмова

Серијал романа за децу
 Хари Потер - серијал романа
 Хари Потер и Камен мудрости - први роман из серијала
 Хари Потер и Дворана тајни - други роман из серијала
 Хари Потер и затвореник из Аскабана - трећи роман из серијала
 Хари Потер и ватрени пехар - четврти роман из серијала
 Хари Потер и Ред феникса - пети роман из серијала
 Хари Потер и Полукрвни Принц - шести роман из серијала
 Хари Потер и реликвије Смрти - седми роман из серијала

Серијал дечјих филмова
 Хари Потер (филмски серијал) - серијал филмских адаптација романа о харију Потеру
 Хари Потер и Камен мудрости (филм) - први филм из серијала
 Хари Потер и Дворана тајни (филм) - други филм из серијала
 Хари Потер и затвореник из Аскабана (филм) - трећи филм из серијала
 Хари Потер и ватрени пехар (филм) - четврти филм из серијала
 Хари Потер и Ред феникса (филм) - пети филм из серијала
 Хари Потер и Полукрвни Принц (филм) - шести филм из серијала
 Хари Потер и реликвије Смрти: Први део - седми филм из серијала
 Хари Потер и реликвије Смрти: Други део - осми филм из серијала

Позоришна представа
 Хари Потер и уклето дете